Saint-Apollinaire (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Apollinaire (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże